Deze lijst van spelers van het Zwitsers voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Zwitserland. Vetgedrukte spelers zijn in 2017 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met WK-kwalificatieinterland tegen  (0-0) op 12 november 2017

Zwitsers voetbalelftal
Zwitsers
Spelers